Tinney peut faire référence à : 
 Sheila Tinney (1918-2010), mathématicienne et physicienne mathématique irlandaise.
 Stuart Tinney (né en 1964), cavalier australien.
  (né en 1958), pianiste classique.